Трифиллий  ()

 Трифиллий Левкуссийский (ок. 290—370) — первый епископ Левкусии; ученик Спиридона Тримифунтского.
 Трифиллий (XVI век) — русский монах, автор текста службы Серапиону Новгородскому.
 Трифиллий (Инихов) (ум. 1701) — епископ Русской православной церкви, митрополит.